38-я армия:
 38-я армия (СССР).
 38-я армия (Япония).